Нагреватель — устройство для нагревания (обогрева) чего-либо.

 Канальный нагреватель
 Циркуляционный нагреватель
 Трубчатый электронагреватель (ТЭН)
 Высокоомная спираль из термостойкого металла в электронагревателях
 Нагревательный кабель
 Нагреватель на элементе Пельтье